Durante l'infanzia, la cantautrice pop italiana Laura Pausini ha affiancato il padre Fabrizio in numerose serate di pianobar chiamato Les Copains Music Show lungo tutta la riviera romagnola.

In questi anni sono stati pubblicati tre demo realizzati per pubblicizzare il lavoro nei pianobar, I sogni di Laura, Laura e L'immenso, disponibili solo per chi assisteva agli spettacoli del duo e pubblicati solo in formato musicassetta nell'ottica del risparmio; il vinile era troppo costoso da stampare e il CD era un supporto non ancora diffuso.

In seguito ai tre demo fu pubblicato nel 1993 Harmony in Love, un singolo dance su vinile da 12 pollici da 45 giri in poche copie.

I sogni di Laura 

Il demo I sogni di Laura viene pubblicato nel 1987, quando Laura Pausini è tredicenne.

Registrato durante uno spettacolo di piano bar del 16 maggio al ristorante Jocker Jolly a Bologna, contiene 8 brani cover di canzoni dell'epoca. Notte, La fata delle favole, Per ricominciare sono brani inediti scritti dal maestro Renzo Casadio. Lasciami dormire e Le stelle sono due brani inediti firmati da Fabrizio Pausini, ma in realtà scritti dalla stessa Laura Pausini e, non firmati per questioni legali, dato che a 12 anni non ci si può iscrivere alla SIAE.

Nel lato B dell'ultimo brano inedito Per ricominciare purtroppo il nastro è stato clamorosamente tagliato.

Tracce 
Lato A

Lato B

Laura 

Il demo Laura viene pubblicato a marzo 1989, quando Laura Pausini è quindicenne.

Tracce 
Lato A

Lato B

L'immenso 

Il demo L'immenso viene pubblicato nel 1991, quando Laura Pausini è diciassettenne.

Registrato durante uno spettacolo di piano bar, contiene 13 brani solo cover. Vattene amore e Amarti è l'immenso per me sono interpretati in duetto da Laura Pausini e dal padre, Nenè e Primula solo da Fabrizio Pausini, i restanti 10 brani solo da Laura Pausini.

Tracce 
Lato A

Lato B

Note 

Laura Pausini